Личи може да се отнася за:

 Личи, тропично плодово дърво;
 Личи (животно), вид антилопа;
 Личи (гара), жп гара в Латвия.